Phrynichus är ett släkte av spindeldjur. Phrynichus ingår i familjen Phrynichidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Amblypyger
Phrynichus